Пуэбла-де-Сан-Медель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,28 км². Население — 43 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки